Бо́хач (, ) — фамилия. Известные носители:

 Бохач, Жолт (род. 1964) — венгерский гребец-каносит, юрист, политик;
 Бохач, Макс — австрийский фигурист, чемпион Европы.